A11, A 11  eller A-11 kan syfta på:

 A11 (spårvagn) – spårvagn i Stockholm
 A11 (sittvagn) – en svensk järnvägsvagn från 1980-talet
 A 11 – Stockholms luftvärnsartilleriregemente (1939–1942), se Roslagens luftvärnskår.

Motorvägar
 A11 (motorväg, Belgien)
 A11 (motorväg, Frankrike)
 A11 (motorväg, Italien)
 A11 (motorväg, Kroatien)
 A11 (motorväg, Schweiz)
 A11 (motorväg, Tyskland)
 A11 (motorväg, Österrike)